Moar steht für:

 der Mannschaftsführer beim Stockschießen
 der Mannschaftsführer beim Knittelwerfen
 Moar (Frades), eine Parroquia in der nordspanischen Gemeinde Frades
 Moar (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft von Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg
 eine Sprache im Nordosten Ghanas, siehe Bimoba (Sprache)

Personen:
 Renata Moar (* 1955), italienische Schauspielerin
 Ricardo Moar (* 1953), spanischer Fußballfunktionär